La Serie B 1941-1942 è stata la 13ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 26 ottobre 1941 e il 12 luglio 1942 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Giovanni Costanzo () con 24 reti.

Stagione
Dopo un buon avvio in cui si distinsero  ed , che chiusero poi declinando, a lottare per la promozione furono principalmente cinque squadre, ovvero , , ,  e . I pugliesi allungarono presto ottenendo la promozione con una giornata d'anticipo, mentre cedettero gli azzurri piemontesi. In un finale ricco di agganci e sorpassi, fu il Vicenza a conquistare per la prima volta la Serie A, sfruttando una penultima giornata favorevole, in cui i patavini e i debuttanti abruzzesi subirono sconfitte decisive.

Sul fondo la , in piena crisi societaria (al termine della stagione si sciolse per ragioni belliche, per rinascere poi nel Campionato Misto di Guerra) registrò peggior attacco e peggior difesa in assoluto (104 reti subite per una media di oltre 3 a partita). ,  e  persero il contatto con le altre squadre a metà del girone di ritorno e retrocessero con due giornate d'anticipo.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Serie A 1942-1943.
      Retrocesse in Serie C 1942-1943.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Pescara (20)
Minor numero di sconfitte: Vicenza (3)
Miglior attacco: Spezia (66 reti fatte)
Miglior difesa: Vicenza (18 reti subite)
Miglior differenza reti: Vicenza (+40)
Maggior numero di pareggi: Vicenza (13)
Minor numero di vittorie: Lucchese (4)
Maggior numero di sconfitte: Lucchese (27)
Peggiore attacco: Lucchese (24 reti fatte)
Peggior difesa: Lucchese (104 reti subite)
Peggior differenza reti: Lucchese (-80)
Partita con più reti: Pro Patria-Reggiana 11-0 (31ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 819 gol, per una media di 2,67 gol a partita. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia
 Il Littoriale, annate 1941 e 1942.
 La Stampa, annate 1941 e 1942.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1941
Calcio nel 1942
1941